Cratere Jeans – cratere lunare
 Cratere Jeans – cratere su Marte